Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Рома» 88-м в главной итальянской футбольной лиге. Сезон стал последним для многолетнего капитана и лидера команды Франческо Тотти, по окончании сезона он завершил карьеру в возрасте 40 лет.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

90.400.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

41.000.000

Зима 

6.000.000

Общие убытки:90.400.000

Общая прибыль:47.000.000

Разница:43.400.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Плей-офф

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бобмардиры

Примечания

Ссылки 
 ФК «Рома» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Рома
Рома